Le gouvernement Fernández Vara peut désigner ces juntes d'Estrémadure :

Gouvernement Fernández Vara , du  au  ;
 Gouvernement Fernández Vara , du  au  ;
 Gouvernement Fernández Vara , depuis le .